Del Piero – cognome italiano
 Alessandro Del Piero – ex calciatore italiano